Олимпийские игры 1956
 Летние Олимпийские игры 1956 — XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне, Австралия.
 Зимние Олимпийские игры 1956 — VII Зимние Олимпийские игры в Кортина-д'Ампеццо, Италия.